IPB kan syfta på

IPB (stålprofil) – europeisk bredflänsprofil B
 IPB – ett internetforumprogram av Invision Power Services, se Invision Power Board
 IPB – världens äldsta internationella fredsorganisation, se International Peace Bureau